Kučer, plaats in Kroatië
Kučeř, gemeente in Tsjechië